Mallow es una criatura similar a una nube con la habilidad de controlar el clima (básicamente la lluvia y el trueno). Pertenece a la serie de juegos de Super Mario, en el género RPG.

Etimología 
Es posible que el nombre de Mallow venga de la palabra inglesa marshmallow, que significa malvavisco, debido a su forma esponjosa.

Apariciones 
Ha tenido hasta el momento ( de  de ) una sola aparición.

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

En el principio del juego, Mario ayuda a Mallow cuando este es asaltado por el ladrón con forma de cocodrilo, Croco, para conseguir la moneda que Croco le había robado. Siguen a Croco a tarvés de la Vía del bandido, derrotándole y reclamando la moneda de Mallow. 

Volviendo al Reino Champiñón, lo hallan bajo el control de Mack, miembro de la Cuadrilla de Smithy. Derrotando a Mack, Mario y Mallow se aventuran a través de las Alcantarillas de Kero y después de un encuentro con el monstruo Belome, los dos aventureros satisfacen al abuelo de Mallow, Frogfucius. Durante esta reunión con Frogfucious, Mallow descubre que él, en realidad, no es una rana: En una noche tempestuosa, Frogfucius encontró a Mallow en un mandilar debajo del río. No sabiendo qué hacer, la vieja rana crio a Mallow como su propio hijo. Después de saber esto, Mallow decide viajar con Mario, esperando descubrir sus padres y hogar verdaderos.

En un punto más adelantado del juego, Mallow encuentra a sus padres. Después de descubrir de parte del escultor Garro que él era el príncipe de la Tierra de Nimbo, Mallow también se enteró de que él era el hijo de Rey y de la Reina Nimbo. Después de liberar a la Tierra de Nimbo de la Reina Valentina, Mallow finalmente encontró a sus padres verdaderos. Después de derrotar a Smithy, Mallow volvió al parecer a la Tierra de Nimbo para vivir con su familia y cumplir con sus funciones reales.

Poderes en Batalla 
La mayoría de los ataques de Mallow son con sus puños, con el bastón de su abuelo rana, o más bien con platillos metálicos. Sus ataques especiales son en su mayoría eléctricos, y algunos pueden recuperar energía y ver el HP del enemigo.

Ataques Especiales 
La mayoría de los ataques especiales de Mallow son de tipo eléctricos, sin embargo, tiene otro tipo de poderes que pueden recuperar la energía y ver el HP del enemigo, estos son:
Thunderbolt: Mallow hace caer sobre el enemigo una gran descarga eléctrica.

HP Rain: Mallow recupera una cierta cantidad de energía a un compañero.

Psychopath: Mallow concentra su energía a un enemigo para poder visualizar su HP.

Shocker: Mallow hace que caiga un poderoso rayo sobre un enemigo.

Snowy: El jugador debe hacer girar el Pad para un enorme muñeco de nieve caiga sobre todos los enemigos.

Star Rain: Mallow llama a una gigantesca estrella para que salte sobre todos los enemigos, causando un gran daño.